Camembert (miejscowość)
 Camembert (ser)